Фолидозавриды () — семейство вымерших пресмыкающихся из надотряда крокодиломорф (Crocodylomorpha), живших с юрского по меловой периоды на территории Северной Америки, Европы, Африки и Азии.

Классификация 
Семейство Pholidosauridae
 Род 
 Род  
 Род  
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род

Филогения 
Кладограмма от Andrade и коллег 2011 года.

Примечания 

Вымершие крокодиломорфы
†
Крокодиломорфы юрского периода
Крокодиломорфы мелового периода